Obergrafendorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

einer Marktgemeinde  in Niederösterreich, siehe Ober-Grafendorf
eines Ortsteils der Gemeinde Roßbach in Niederbayern, siehe Obergrafendorf (Roßbach)